Questa voce raccoglie i risultati delle partite del girone A valido come terzo turno di qualificazione alla Coppa d'Asia 2019.

Risultati

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata 

Coppa d'Asia 2019